Claraboya hace referencia a varios artículos:

Arquitectura
 Claraboya o tragaluz, elemento arquitectónico

Literatura
 Claraboya (revista) (1963-1968), revista de poesía de León, España.
 Claraboya (novela), novela de José Saramago.